Adolf Sandberger (1864-1943) – compositore e musicologo tedesco
 Fridolin von Sandberger (1826-1898) – geologo e paleontologo tedesco
 Georg Sandberger (1940) – giurista tedesco
 Guido Sandberger (1821-1879) – paleontologo, geologo e zoologo tedesco
 Martin Sandberger (1911-2010) – militare tedesco
 Viktor von Sandberger (1835-1912) – teologo tedesco